Osoby o tym nazwisku:
 Artur Jasiukiewicz – białoruski wioślarz
 Jan Jasiukiewicz – polski samorządowiec i działacz społeczny
 Stanisław Jasiukiewicz – polski aktor 
 Zbigniew Jasiukiewicz – polski siatkarz oraz lekkoatleta, olimpijczyk